Escola Superior de Comunicação Social — em Lisboa, Portugal

Escola Superior de Ciências da Saúde — em Brasília, Brasil

Escola Superior de Ciências Sociais da Fundação Getulio Vargas — no Rio de Janeiro, Brasil

Desambiguações de siglas